Das Haus im Nebel – film tv del 1957 diretto da Hermann Wenniger
Quando Marta urlò dalla tomba  (La mansión de la niebla – titolo video tedesco: Das Haus im Nebel) –  film del 1972 diretto da Francisco Lara Polop
Das Haus im Nebel – film tv del 1987 diretto da Oswald Döpke